Randy de Puniet (Maisons-Laffitte, 14 februari 1981) is een Frans motorcoureur die uitkomt in de MotoGP. Hij rijdt met startnummer 14.

Statistiek

Externe link
 

Frans motorcoureur
MotoGP-coureur